Бьеррегор — фамилия. Известные носители:

  (род. 1991) — датский футболист.
 Бьеррегор, Ритт (1941—2023) — датский политический деятель.
  (1792—1842) — норвежский поэт и драматург.